Dünnholz steht für:
 junge Bäume und Äste, dünnes Rundholz
 sehr dünn gespaltenes oder gesägtes Holzmaterial, siehe Furnier